Яне́вич () — українське, білоруське та польське прізвище. Відомі носії:

 Яневич Віктор Васильович (1985) — український футболіст.
 Яневич Володимир Анатолійович (1993—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Яневич Микола Іванович (1919—1957) — радянський офіцер, Герой Радянського Союзу (1945).
 Яневич Михайло Васильович (1884 — ?) — український науковець, ректор Волинського інституту народної освіти.
 Яневич Олександр Олександрович — український археолог, кандидат історичних наук.
 Яневич Орест (1875—1927) — український етнограф й історик.

Див. також 
 Янкевич
Українські прізвища
Білоруські прізвища